Regnmakaren kan syfta på:

Regnmakaren (pjäs) – en pjäs av N. Richard Nash
Regnmakaren (film, 1956) – en film från 1956 med Burt Lancaster
Der Regenmacher – ett tyskt TV-program från 1980

Regnmakaren (roman) – en roman från 1995 av John Grisham
Regnmakaren (film, 1997) – en film från 1997 baserad på den boken

Se även
 Rainmaker